Андрија и Анђелка је комедија која се емитује на телевизији Прва од 5. октобра 2015. године. Прва сезона серије емитована од 5. октобра до 31. децембра 2015. године. Друга сезоне је емитована од 29. фебруара до 13. јуна 2016. године.

Серија Андрија и Анђелка  броји 164 епизоде.

Преглед

Епизоде

1. сезона (2015−16)

2. сезона (2016) 

Андрија и Анђелка